Kings & Queens – album zespołu The Gits
„Kings & Queens” – singel Avy Max
 „Kings and Queens” – singel zespołu 30 Seconds to Mars
 „Kings and Queens” – singel zespołu Killing Joke z albumu Night Time
 „Kings and Queens” – album zespołu Axel Rudi Pell z 2004